Monolophosaurus (лат., от  — один, и  — гребень, буквально — «ящер с одним гребнем») — род тероподовых динозавров из надсемейства Allosauroidea, остатки которых найдены в среднеюрской формации  в Синьцзяне, Китай. Род назван так из-за единственного гребня на верхней части черепа.

Открытие и название 

Почти полный скелет теропода обнаружила канадско-китайская экспедиция в 1981 году. Ископаемые остатки были выкопаны до 1984 года. В 1987 году, перед описанием в научной литературе, он упоминался в прессе как Jiangjunmiaosaurus, невалидное nomen nudum. В 1992 году Дун Чжимин отметил род как Monolophosaurus jiangjunmiaoi, а в 1993 году Уэйн Грейди как Monolophosaurus dongi. Эти последние имена также отсутствуют в описании и поэтому также записаны nomen nudum.

В 1993—1994 годах Чжао Сицзин и Филипп Карри назвали и описали типовой вид Monolophosaurus jiangi. Видовое название относится к Jiangjunmiao, заброшенному в пустыне трактиру, возле которого окаменелость была найдена. Jiangjunmiao означает «храм (мяо) генерала (цзяньцзюнь)».

Описание 
В 2007 году длина голотипа была оценена в пять метров. В 2010 году Грегори С. Пол рассчитал длину в 5,5 метров, массу в 475 килограммов.

Были установлены несколько отличительных признаков ящера. На верху морды располагается большой гребень, переднюю часть которого формирует предчелюстная кость. Гребень тянулся за носовые и слёзные кости и кончался на лобной кости. Верхняя часть гребня проходит параллельно краю верхней челюсти. В углублении сверху сзади от ноздри есть два отверстия разного размера.

Классификация 
Monolophosaurus изначально считался мегалозавром, а потом часто назывался аллозавроидом. В 2007 году Monolophosaurus впервые был описан как не-неотетануровый тетанур. В той же работе подчёркивалось множество характеристик, считающихся ранее принадлежащими аллозавроидам. Кроме того, упоминавшийся ранее Чжао Сицзин в 2010 году отметил различные примитивные особенности скелета и предположил, что Monolophosaurus может быть одним из самых базальных тетануров Роджер Бенсон (2008, 2010) разместил Monolophosaurus в кладу с Chuandongocoelurus, на более базальной позиции, чем Megalosauridae и Spinosauridae в Megalosauroidea. Позже, Бенсон (2010) определил кладу Chuandongocoelurus/Monolophosaurus, вне мегалозавроидов и неотетанур, рядом с базальными тетанурами. В 2012 году филогения определила Monolophosaurus и Chuandongocoelurus как несестринские таксоны.

Данная кладограмма основана на филогенетическом анализе, проведённом в 2012 году М. Каррано, и показывает родственные отношения рода Monolophosaurus:

В работе 2013 года род возвращён в надсемейство Allosauroidea.

Палеобиология 
Типовой образец (IVPP 84019) имеет переломанные десятый и, возможно, одиннадцатый остистые отростки, которые затем срослись. Ряд параллельных линий на одной из зубных костей экземпляра может представлять собой отметины зубов.

Примечания 

Аллозавроиды
Динозавры Азии
Динозавры юрского периода
Фауна формации Шишугоу